Улянівська сільська рада — назва деяких адміністративно-територіальних одиниць та органів місцевого самоврядування в Україні та УРСР.

 Улянівська сільська рада — Донецька область, Покровський район
 Улянівська сільська рада — Житомирська область, Житомирський район
 Улянівська сільська рада — Київська область, Переяслав-Хмельницький район
 Улянівська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Улянівська сільська рада — Миколаївська область, Братський район
 Улянівська сільська рада — Миколаївська область, Миколаївський район
 Улянівська сільська рада — Харківська область, Богодухівський район
 Улянівська сільська рада — Херсонська область, Скадовський район
 Улянівська сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район

Джерела 
 сайт Верховної Ради України